Biflagellospora är ett släkte av svampar. Biflagellospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Biflagellospora